Jerzy Górski (ur. 1954) – polski triathlonista
 Jerzy Górski (1929-1997) – polski kajakarz
 Jerzy Górski – piłkarz ręczny, Reprezentant Polski
 Jerzy Górski – polski aktor